Серкадо — топоним.

 Серкадо (провинция, Бени) — провинция в департаменте Бени, Боливия.
 Серкадо (провинция, Кочабамба) — провинция в департаменте Кочабамба, Боливия.
 Серкадо (провинция, Оруро) — провинция в департаменте Оруро, Боливия.
 Серкадо (провинция, Тариха) — провинция в департаменте Тариха, Боливия.